

Cinema 
 Prom Night – serie di film horror
 Non entrate in quella casa (Prom Night) – film del 1980 diretto da Paul Lynch
 Che la fine abbia inizio (Prom Night) – film del 2008 diretto da Nelson McCormick

Televisione 
 Intrighi familiari (Prom Night) – episodio della terza stagione di Una bionda per papà
 Prom Night – episodio della prima stagione di That '70s Show